I Mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie odbyły się w dniach 2-5 grudnia 1993 roku w Palma de Mallorca w Hiszpanii.

Wyniki

Styl dowolny

Styl grzbietowy

Styl klasyczny

Styl motylkowy

Styl zmienny

Tabela medalowa 

Mistrzostwa świata w pływaniu
1993 w sporcie
1993 w Hiszpanii
Palma de Mallorca
Zawody sportowe w Hiszpanii